Beckhausia is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bestaat alleen uit Beckhausia nitida.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht